Heki peut désigner :
Heki, une localité de Croatie située dans la municipalité de Pazin, comitat d'Istrie ;
HeKi, un club finlandais de hockey sur glace ;
Heki, une marque allemande de modélisme ferroviaire créée dans l'ancienne RDA ;